Maurice Field ist der Name von:

* Maurice Field (Badminton) (* ~1910), englischer Badmintonspieler
 Maurice Field (Rugbyspieler) (* 1964), irischer Rugby-Union-Spieler